Los Taques peut désigner :

Toponymes

Los Taques : l'une des 25 municipalités de l'État de Falcón ;
 Los Taques : l'une des 2 paroisses civiles de la municipalités de Los Taques dans l'État de Falcón ;
 Santa Cruz de Los Taques : chef-lieu de la municipalité de Los Taques dans l'État de Falcón.

Homonymie de toponyme